George Orwell – angielski pisarz i publicysta

Geografia 
 Orwell – rzeka w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Orwell – wieś w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Orwell – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula

Gminy w USA:
 Orwell (ang. Orwell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Orwell (ang. Orwell Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Orwell (ang. Orwell Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Orwell (ang. Orwell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Orwell (ang. Orwell Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison